Caraguatá puede referirse a:
El nombre común de la planta Aechmea distichantha.
El nombre común de la planta Bromelia pinguin.

También se usa el nombre caraguatá para referirse a un grupo de especies de apiáceas con aspecto y características botánicas semejantes y que se distribuyen en la mesopotamia argentina, del género Eryngium: 
Eryngium coronatus, 
Eryngium divaricatus, 
Eryngium ebracteanum, 
Eryngium elegans, 
Eryngium ekmanii, 
Eryngium sanguisorba, 
Eryngium nudicaule  
Eryngium pandanifolium
Eryngium paniculatum es una especie con amplia distribución por toda América del Sur y es la más común y difundida en los distintos ambientes de Argentina.
Eryngium eburneum.